Felix Loch (ur. 24 lipca 1989 w Sonnebergu) – niemiecki saneczkarz, wielokrotny zdobywca Pucharu Świata, wielokrotny medalista mistrzostw świata juniorów, mistrzostw Europy i mistrzostw świata, trzykrotny złoty medalista igrzysk olimpijskich.

Życie prywatne 
Jego ojcem jest saneczkarz i uczestnik igrzysk olimpijskich w Sarajewie w 1984 roku, a obecnie trener niemieckiej reprezentacji saneczkarskiej Norbert Loch.

Ma dwóch synów.

Kariera 
Saneczkarstwo uprawia od 1996 roku. W zespole narodowym znajduje się od 2006 roku. W tym samym roku, 2 grudnia miał miejsce jego debiut i zarazem zdobycie pierwszych punktów w Pucharze Świata, kiedy to na rozgrywanych w Park City zawodach sezonu 2006/2007 zajął 10. miejsce w konkurencji jedynek. Zdobył wtedy również swoje pierwsze medale, wygrywając w jedynkach i drużynie podczas mistrzostw świata juniorów w Altenbergu. Rok później, na mistrzostwach świata juniorów Cesanie, powtórzył swoje osiągnięcia, natomiast podczas mistrzostw świata juniorów w Lake Placid w 2008 roku był drugi w jedynkach.

Pierwsze sukcesy wśród seniorów osiągnął w 2008 roku, zwyciężając w jedynkach i drużynie podczas mistrzostw świata w Oberhofie. W kolejnych latach zdobywał medale na każdych następnych mistrzostwach, przy czym dwa złote medale zdobywał także na mistrzostwach świata w Lake Placid (2009), mistrzostwach świata w Altenbergu (2012) imistrzostwach świata w Whistler (2013). Ponadto na mistrzostwach świata w Königssee w 2016 roku zdobył trzy złote medale, triumfując w jedynkach, sprincie oraz zawodach drużynowych. Wielokrotnie zdobywał medale mistrzostw Europy w tym złote w jedynkach na mistrzostwach Europy w Oberhofie w 2013 roku i mistrzostwach Europy w Altenbergu w 2016 roku.

W 2010 roku wystartował na igrzyskach olimpijskich w Vancouver, gdzie wywalczył złoty medal w jedynkach. Wyprzedził tam swego rodaka, Davida Möllera i Włocha Armina Zöggelera. Na rozgrywanych cztery lata później igrzyskach w Soczi obronił tytuł mistrza olimpijskiego. Tym razem wyprzedził bezpośrednio Rosjanina Albierta Diemczenko i Armina Zöggelera. Na tych samych igrzyskach wspólnie z Natalie Geisenberger, Tobiasem Wendlem i Tobiasem Arltem zdobył też złoty medal w zawodach drużynowych.

W Pucharze Świata startuje od sezonu 2006/2007. W sezonie 2011/2012 zdobył swoją pierwszą Kryształową Kulę, przerywając w ten sposób sześcioletnią dominację Zöggelera. Niemiec triumfował także w sezonach 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2017/2018 i 2020/2021.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zbiorcze zestawienie podium w zawodach Pucharu Świata 
Stan na koniec sezonu 2021/2022

Miejsca na podium w zawodach Pucharu Świata - indywidualnie

Miejsca na podium w zawodach Pucharu Świata - drużynowo

Zwycięstwa w zawodach indywidualnych (do sezonu 2013/2014) – szczegółowo

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych (do sezonu 2013/2014) – szczegółowo

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Felix Loch na stronie FIL 
  

Niemieccy saneczkarze
Niemieccy medaliści olimpijscy
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Ludzie urodzeni w Sonnebergu
Urodzeni w 1989